Ян Фабрициус (; ,  — , ) — нидерландский  и . Отец Йохана Йоханнеса Фабрициуса.

В 1892—1902 г. жил в Индонезии (Бандунг), занимаясь издательским делом. В 1910—1914 г. снова в Индонезии, был главным редактором газеты «Bataviaas Handelsblad». В 1938 г. эмигрировал из Нидерландов в Великобританию.

Выступил как литератор в 1907 г., последнее произведение написано в 1961-м. Значительная часть произведений Фабрициуса проникнута ностальгическими чувствами по отношению к голландской Ост-Индии — так, наиболее известное его произведение, пьеса «Dolle Hans» (1916) носит характерный подзаголовок «индо-драма» ().

Примечания